Die AIG Japan Open Tennis Championships 2006 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 2. bis 8. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Marion Bartoli gegen Aiko Nakamura mit 2:6, 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Vania King / Jelena Kostanić mit 7:62, 5:7 und 6:2 gegen Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Kōtō